TV1 – rete televisiva australiana
 TV1 (dal 2005 Één) – rete televisiva belga
 TV1 – rete televisiva italiana
 TV1 – rete televisiva lituana
 TV1 – rete televisiva estone
 TV1 – rete televisiva malese
 TV1 – nome usato dall'attuale canale Rai 1 negli anni Settanta
 TV1 – rete televisiva toscana con sede a Montevarchi

 TV One – rete televisiva neozelandese (ora TVNZ 1)
 TV One – rete televisiva statunitense